Observatör kan avse:

 Observatör (designmönster) – ett designmönster där ett objekt håller i en lista över beroenden
 Observatör (vetenskap) – den som gör en mätning eller observation, se observation
 Observatörsmedlem – en medlem av en organisation som saknar vissa rättigheter, se medlem
 Observatörsstatus i FN:s generalförsamling –  stater som inte har eget medlemskap i Förenta nationerna